La Copa de Campeones de Europa 1988-89 fue la edición número 34 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1988 y mayo de 1989, con la participación inicial de 31 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales.

La final, a partido único, tuvo lugar el 24 de mayo de 1989 en el Camp Nou de Barcelona, en España, y en ella se enfrentaron el AC Milan y el Steaua de Bucarest, equipo que llegaba a su segunda final en cuatro temporadas. Venció el conjunto italiano por el marcador de 4-0, llevándose así su tercer título. No ganaba la competición desde hacía 20 años. Previamente, el equipo lombardo había vencido al Estrella Roja de Belgrado en octavos de final, al Werder Bremen en cuartos, y al Real Madrid de la Quinta del Buitre por un global de 6-1.

Paolo Maldini fue el primer caso de futbolista que se alzaba campeón de Europa siendo hijo de otro campeón de Europa, Cesare Maldini. Años después se repetiría la historia con los Sanchís (Manuel Sanchís Hontiyuelo y Manuel Sanchis Martínez), y los Busquets (Carles Busquets y Sergio Busquets).

El campeón de la liga inglesa, el Liverpool, no participó en esta edición por la Tragedia de Heysel.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1988–89:

Notas

Véase también 

 Liga de Campeones de la UEFA

</center>

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA